Vamos steht für:

 Vamos (Apokoronas), Dorf im Regionalbezirk Chania auf Kreta, Griechenland
 Vamos (Album), Studioalbum von Stephan Remmler

Fahrzeuge:
 Honda Vamos, Automobiltyp
 Derbi Vamos, Motorrollermodell
 GTZ8-B Vamos, Stadtbahnfahrzeug, siehe GTZ8-B

Vamoș ist der Familienname folgender Personen:

 Zoltan Vamoș (Zoltán Vámos; 1936–2001), rumänischer Leichtathlet

VAMOS steht für:

 VAMOS (Verkehrsleitsystem), Verkehrsleitsystem in Dresden

Siehe auch:
 Vámos